, née le  à Tokyo, est une patineuse artistique japonaise. Elle est la fille des patineurs artistiques Nobuo Satō et de Kumiko Okawa.

Elle est championne du monde en 1994.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Naissance en février 1973
Naissance à Tokyo
Championne du monde de patinage artistique